Пироплазмоз это:

 Пироплазмоз собак — сезонное заболевание собак, вызываемое простейшими кровепаразитами из рода Babesia.
 Пироплазмоз крупного рогатого скота (техасская лихорадка, чихирь) — трансмиссивная болезнь животных, вызываемая паразитами эритроцитов крови — пироплазмами.